Santo Cristo - município do Rio Grande do Sul
 Rio Santo Cristo - rio do Rio Grande do Sul
 Santo Cristo dos Milagres - devoção açoriana, originária da ilha de São Miguel

Bairros
 Santo Cristo (Barra do Piraí)
 Santo Cristo (Rio de Janeiro)

Desambiguação